

Części miast w Polsce 

 Centrum Aleksandrowa Kujawskiego
 Centrum Białegostoku
 Centrum Chorzowa
 Centrum Ełku
 Centrum Kielc
 Centrum Łodzi
 Centrum Piekar Śląskich
 Centrum Piotrkowa Trybunalskiego
 Centrum Raciborza
 Centrum Stargardu
 Centrum Starogardu Gdańskiego
 Centrum Szczecina
 Centrum Świętochłowic
 Centrum Tarnobrzega
 Centrum Tarnowskich Gór
 dawna gmina Warszawa – Centrum

Nauki społeczne 
 centrum – opcja neutralna (czasem złagodzona wersja np. centroprawica, centrolewica; zob. lewica i prawica); przedstawiciele:
 Partia Centrum – polska partia polityczna
 Porozumienie Centrum – polska partia polityczna
 Centrum – niemiecka partia polityczna
 centrum – państwa centrum w teorii systemu światowego

Matematyka 
 centrum – pojęcie algebry i teorii kategorii
 centrum – pojęcie teorii grafów

Pozostałe 
 Kompleks skoczni narciarskich Centrum
 Centrum – stacja warszawskiego metra
 Centrum – druga płyta zespołu hip-hopowego Wzgórze Ya-Pa 3
 Centrum – polska grupa poetycka

Zobacz też